Le titre de Patriarche de Jérusalem est traditionnellement porté par l'évêque de Jérusalem. Ce diocèse est l'un des plus anciens et des plus prestigieux de la Chrétienté, du fait de sa situation en Terre sainte. Il fut érigé en patriarcat en 451, au concile de Chalcédoine.

Aujourd'hui, trois chefs d'Église, dont un catholique, portent le titre de Patriarche de Jérusalem.

Les Patriarches de Jérusalem actuellement en fonction sont :

 Théophile III, Patriarche de la Sainte Cité de Jérusalem et de toute la Palestine. Théophile III est le chef de l'Église orthodoxe de Jérusalem. 
 Pierbattista Pizzaballa, Patriarche latin de Jérusalem. Il est le chef du Patriarcat latin de Jérusalem (Église latine de Jérusalem) depuis le .
 Nourhan , Patriarche arménien de Jérusalem. Nourhan  Manoukian est le primat du Patriarcat arménien de Jérusalem.

Le primat de l'Église grecque-catholique melkite, résidant à Damas en Syrie, porte le titre de Patriarche d'Antioche et de tout l'Orient, d'Alexandrie et de Jérusalem des Melkites.

Voir aussi

Étude 
 Siméon Vailhé, L'érection du patriarcat de Jérusalem, 451, Revue de l'Orient chrétien, 1899, p. 44.

Articles connexes 
 Patriarche (religion)
 Liste des patriarches orthodoxes de Jérusalem
 Liste des patriarches arméniens de Jérusalem
 Liste des patriarches latins de Jérusalem

Liens externes 

 
Fondation au Ve siècle

pt:Patriarca de Jerusalém